Stanisław II August sau Stanisław Antoni Poniatowski (), numit și Stanisław al II-lea, a fost ultimul Rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei (1764-1795). A fost fiul contelui Stanisław Poniatowski (1676-1762), castelanul Cracoviei, și al principesei Konstancja Czartoryska. A fost fratele lui Michal Jerzy Poniatowski și unchiul prințului Józef Poniatowski. Tatăl lui era amantul Ecaterinei a II-a a Rusiei, ceea ce i-a facilitat urcarea pe tronul polonez. A fost ales rege la data de 7 septembrie 1764 și încoronat la 25 noiembrie în același an. Cu prilejul primei divizări din 1772, porțiuni din teritoriul polonez au fost atribuite Rusiei, Austriei și Prusiei. Perioada cuprinsă între 1773 și 1792 a fost una de renaștere națională, sprijinită de Stanisław, dar în 1793 acesta a fost forțat să accepte o a doua divizare, în urma căreia a devenit vasal de facto al Rusiei, cu un regat ciopârțit. Anihilarea Poloniei a fost definitivată în 1795, după zdrobirea unei răscoale naționaliste. În noiembrie 1795 Stanisław a fost forțat să abdice.

Arbore genealogic

Galerie

Bibliografie
Horia C. Matei, București, 2006: Enciclopedie ilustrată de istorie universală

Legături externe
Arbori genealogici ale familiilor conducătoare poloneze

|-

Nașteri în 1732
Decese în 1798
Membri ai Academiei Prusace de Științe
Fellows of the Royal Society
Regi ai Poloniei
Monarhi ai Poloniei
Monarhi care au abdicat
Beneficiari ai Ordinului Vulturul Alb
Beneficiari ai Ordinului Sfântul Andrei